La solitudine del maratoneta (The Loneliness of the Long Distance Runner) – racconto di Alan Sillitoe del 1959
 Gioventù, amore e rabbia (The Loneliness of the Long Distance Runner) –  film del 1962 diretto da Tony Richardson
 brano heavy metal inserito nell'album Somewhere in Time della band Iron Maiden